Horbach kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Horbach, Westerwald – kommun i Rheinland-Pfalz, 
 Horbach, Südwestpfalz – kommun i Landkreis Südwestpfalz i Rheinland-Pfalz, 
 Horbach, Bad Kreuznach, ort och kommun i  Rheinland-Pfalz,